Entel peut faire référence à :
 Entel, une entreprise de télécommunication en Bolivie
 Entel Chile, une entreprise de télécommunication au Chili
 Torre Entel, une tour de télécommunication située à Santiago